dr. Gavalla-Kulcsár Judit (Ibrány, 1980. április 27. –) magyar női nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetésből 2001-ben vizsgázott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különböző labdarúgó osztályaiban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat, 2003-ban lett tagja az országos partjelzői, asszisztensi keretnek.

2007-ig 28 férfi felnőtt NB II-es mérkőzésen asszisztált  Két NB I-es együttes, a Vasas SC–Debreceni VSC Magyar labdarúgókupa találkozón is közreműködött. Rendszeresen visszajár megyéjébe, ahol már a 30. megyei első osztályú találkozón működhetett asszisztensként.

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván bírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen lehetett a működő játékvezető segítő partbírója, asszisztense.

Világbajnokság
2008-ban Chilében  rendezték az U20-as női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Gaál Gyöngyi partbírójaként foglalkoztatta.

Európa-bajnokság
Franciaország rendezte a 2008-as U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol az UEFA JB kifejezetten partbírói szolgálattal bízta meg. Három csoporttalálkozóra, a német–angol, a francia–olasz és a német–skót kapott küldést, majd az elődöntőben az olasz–svéd mérkőzésen lengetve olyan teljesítményt nyújtott, hogy a döntőben is kapott feladatot.

Nemzetközi kupamérkőzések

Szakmai sikerek 
2007-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a JB szakvezetése az Év Női Játékvezetője címmel tüntette ki.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1980-ban született személyek
Élő személyek
Ibrányiak